Йоган Віллем Беєн (Johan Willem Beyen, 2 травня 1897 року — 29 квітня 1976 року) — нідерландський банкір.
 Ян Віллем Беєн — міністр закордонних справ Нідерландів (1952–1956).

Нідерландські прізвища